Chietla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chiatitla, ort, Hidalgo, Huautla, 
 Chietla, Puebla, ort, 
 Chietla (kommun), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar